Die Sparkassen Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 5. Juli 2014 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jozef Kovalík
 Nils Langer
 Filipp Dawydenko
 André Ghem

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Boris Pašanski

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 194 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Braunschweig